La route nationale 175 (en norvégien : Fylkesvei 175 - Fv175) est une route nationale norvégienne reliant Kongsvinger à Sørum.

Route en Norvège